Mount Scott (Antarctica), een hoefijzervormig massief op het Kiev Peninsula op Antarctica
 Mount Scott (Oklahoma), een berg in de Wichita Mountains van zuidwestelijk Oklahoma, Verenigde Staten
 Mount Scott (Clackamas County), een kleine vulkaan in Portland, Verenigde Staten
 Mount Scott (Klamath County), een stratovulkaan in Crater Lake National Park in zuidelijk Oregon, Verenigde Staten
 Mount Scott (Canada), een berg op de grens tussen Brits-Columbia en Alberta in Canada